Stremler ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Stremler (1894–1938), französischer Autorennfahrer
 Stephanie Stremler (* 1977), deutsche Schauspielerin